Ваника () — округ Суринама, расположенный на северо-востоке страны. Административный центр — город Лелидорп.

Население округа — 85 986 человек (2004), площадь — 442 км². С высокой плотностью населения округ Ваника является одним из самых урбанизированных в стране.

Административный центр округа изначально называлась Кофидйомпо, но в 1905 году была переименована в честь голландского архитектора Корнелиса Лели, который был автором множества крупных строительных проектов в Нидерландах, а также губернатором Суринама.

Административное деление

Экономика 
Основные культуры, выращиваемые в Ванике — папайа и пшеница, также имеются лечебные источники. Недавно в округе были обнаружены месторождения меди.

Примечания

Ссылки 
 Карты Ваника

Округа Суринама